Хосе Теноч Уэрта Мехиа (; родился 29 января 1981 года) — мексиканский . Он снялся в ряде фильмов в Латинской Америке и Испании, снявшись как в художественных фильмах, так и в короткометражках, а также в фильме «Нарко: Мексика», в которых фигурирует сокращено как Теноч Уэрта. Он является одним из актёров, описанных в книге Моники Маристейн «30 актёров, сделанных в Мексике». Он сыграл Нэмора в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» (2022), действие которого разворачивается в кинематографической вселенной Marvel (MCU), в титрах показан как Теноч Уэрта Мехиа.

Ранние годы 
Уэрта родился в Экатепек-де-Морелос, штат Мексика, 29 января 1981 года. Его отец был киноманом, записал сына на курсы актёрского мастерства к Марии Елене Салданья, а позже Уэрта учился у Карлоса Торреса Торрийи и Луиса Фелипе Товара. Уэрта имеет коренное происхождение: науа по прабабушке по материнской линии и пурепеча по прапрабабушке по отцовской линии. Однако сам Уэрта не идентифицирует себя коренным жителем этих народов. Но всё же актёр призывает людей больше узнавать о своем происхождении.

Карьера 
В 2006 году он дебютировал в фильме «На грани» (, исполнив роль второстепенного персонажа. В 2009 году он появился в фильме Кэри Джоджи Фукунаги «Без имени» () в роли Малыша Маго, лидера фракции Тапачула небезызвестной банды Мара Сальватруча.

В 2015 году он появился в роли Карлоса Мамами в биографическом «выживальческом» фильме «33», Алехо в «Дороге». В 2018 году он начал играть Рафаэля Каро Кинтеро в сериале от Netflix «Нарко: Мексика».

В 2021 году он сыграл Хуана в пятом фильме франшизы «Судная ночь навсегда» вместе со своим коллегой по сериалу «Нарко: Мексика» Алехандро Эддой.

В 2022 году во время презентации Comic-Con в Сан-Диего фильма Marvel Studios «Чёрная пантера: Ваканда навеки» выяснилось, что Уэрта присоединился к актёрскому составу и сыграл фильме Нэмора.

Награды 
Лучший актёр на Фестивале короткометражных фильмов в Мехико за роль в фильме Алонсо Руиспаласиоса «Кафе Параисо». Уэрта также получил пять номинаций на премию Ариэль, выиграв лучшую мужскую роль за съемки в фильме «Славные дни» в 2012 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Мексики
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль